Ю́рий Лоба́нов:
 Лобанов, Юрий Иванович (1939—2019) — советский шахматист и спортивный судья.
 Лобанов, Юрий Владимирович (род. 1934) — советский и российский физик.
 Лобанов, Юрий Терентьевич (1952—2017) — советский и российский гребец.